Maria Józefa Habsburg (1699–1757) – królowa Polski
 Maria Józefa Habsburg (1751–1767) – arcyksiężniczka austriacka